A veia mesentérica superior é uma veia do abdômen.

Mesentérica Superior